Заборани може да се односи на:

 Заборани (Невесиње), насељено мјесто у општини Невесиње, Република Српска, БиХ;
 Заборани (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ.